Torslanda kan avse:

Torslanda, Göteborg – en stadsdel och ett stadsdelsnämndsområde på Hisingen i Göteborg 
Torslanda (tätort) – var en tätort i Göteborgs kommun fram till 2010
Torslanda socken – en socken i Västra Hisings härad
Torslanda landskommun – en landskommun i Göteborgs och Bohus län 1863–1966
Torslanda församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2010
 Torslanda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Torslanda-Björlanda församling i Göteborgs stift
 Torslanda distrikt – ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län 2016–
Torslanda flygfält – flygplats i Göteborg 1923–1977